VAK steht für:
 Versuchsatomkraftwerk Kahl, siehe Kernkraftwerk Kahl
 Vertikalstartendes Aufklärungs- und Kampfflugzeug, siehe VFW-Fokker VAK 191 B, deutsches Senkrechtstarter-Experimentalflugzeug
 Chevak Airport (IATA-Code), Flughafen von Chevak (Alaska), Kusilvak Census Area, Alaska

VAk steht für:
 Verwaltungsakademie Berlin

Vak steht für:
 Vak (Veden), vedische Göttin der Rede

Vak ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Vak (1930–2001), österreichischer Bankmanager

Siehe auch:
 VAC

Abkürzung